Henry Clay este o combinație de prenume cu nume de familie relativ frecvent existentă în țările de limbă engleză. Se poate referi la

Persoane

Americani 

 Henry Clay (1777–1852), politician american din statul Kentucky
 Henry Clay, Jr. (1811–1847), fiul celui de sus, soldat și om de stat american
 Henry Clay (vas cu aburi), vasul care a fost victima unuia dintre cele mai mari dezastre navale de pe Hudson River, în Riverdale, în cartierul și comitatul Bronx, statul New York, la data de 28 iulie 1852
 Henry Clay High School, cea mai veche școală publică din Lexington, statul 
 USS Henry Clay (SSBN-625), un submarin american dotat cu rachete balistice cu focoase nucleare din Lafayette

Britanici 

 Sir Henry Clay, 6th Baronet (1909 – 1985), inginer englez
 Henry Clay (rower) (născut în 1955), canotor britanic

Locuri 

 Henry Clay, Kentucky, localitate din statul Kentucky
 Henry Clay Township, Fayette County, Pennsylvania, un district civil (township) din comitatul Fayette, statul 
 Henry Clay, Delaware, comunitate ne-încorporată din comitatul New Castle, statul

A se vedea și 

 Harry Clay
 Familia Clay
  - Henry Clay

Clay, Henry